Дьяк (от , diakonos — служитель) может означать:
 начальник органа управления (приказа) или младший чин в боярской думе Русского царства XVI — начала XVIII столетий;
 церковнослужитель низшего разряда в православной церкви, не имеющий степени священства (чаще называемый дьячком).

Также дьяк определялся как начальник, письмоводитель или секретарь канцелярии некоторых учреждений и ведомств (например: Разрядный дьяк — дьяк, служащий в Разряде). Разрядные дьяки упоминаются в документах ещё до 1535 года, в другом источнике указан 1478 год, где разрядный дьяк упоминается в росписи походных воевод рати Москвы на Новгород.

Дьяки в России (до XVIII века) руководили работой учреждений местного управления (съезжие избы) и приказов (начальник приказов или были их помощниками). С XV века — землевладельцы. В XV—XVII веках — в составе думных чинов.

Например, посольский дьяк — начальник посольского приказа, думный дьяк — младший чин в боярской думе.
 Губной дьяк
 Думный дьяк

Кроме того, у великих князей и царей были свои личные великокняжеские и царские дьяки, а у митрополитов и патриархов — митрополичии и патриаршии дьяки, выполнявшие их ответственные поручения.

В 1692 году марта 1-го дня, на основании докладной записки, было принято решение, чтобы имена дьяков в Разрядных, Боярских книгах и городовых списках впредь писались с отчествами, что означало их высокую значимость.

См. также Подьячий.

Примечания

Литература 
 Ключевский, «Боярская дума»;
 Сергеевич, «Русские юридические древности» (т. I);
 Лихачёв, «Разрядные дьяки XVI в.»
 С. Б. Веселовский. «Дьяки и подьячие XV—XVII века.»
 А. Ю. Савосичев. «Проблема происхождения дьяков и подьячих XIV—XVII веков в современной историографии». 2013.
 Гаврила Успенский. «Опыт повествования о древностях русских». Харьков, 1818. С. 334—337
 
 «Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.» — : Русский язык, 1998.

Ссылки 
 
 
 Информационная полнотекстовая система «Боярские списки XVIII века»
 Мельник А. Г. Московский великокняжеский дьяк Данило Мамырев // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2006. № 2 (24). — С. 61—69.
 

Должности Русского государства
Социальная структура Русского государства